Ali Ahamada (ur. 19 sierpnia 1991 w Martigues) – komoryjski piłkarz pochodzenia francuskiego, grający na pozycji bramkarza.

Kariera klubowa 
Od 2000 roku został przeszkolony w szkole piłkarskiej FC Martigues i od 2009 Toulouse FC. 20 lutego 2011 roku zadebiutował w profesjonalnym zespole Toulouse FC do Ligue 1. 22 września 2012 w meczu ze Stade Rennais strzelił w 95. minucie gola dającego remis 2:2.

Stan na: koniec sezonu 2015/2016

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Martigues
Francuscy piłkarze
Reprezentanci Komorów w piłce nożnej
Francuzi pochodzenia komoryjskiego
Piłkarze Toulouse FC
Piłkarze Kayserisporu
Piłkarze Kongsvinger IL
Piłkarze SK Brann
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2021